Die SG Chênois & Servette ist eine Handball-Spielgemeinschaft aus Genf. Sie profitierte vom Team-Rückzug der SG Zentralschweiz, welche die finanziellen Mittel nicht mehr aufbringen konnte, um in der Swiss Handball League, höchsten Spielklasse, zu spielen. Da der BSV Stans, an welchen die SHL-Lizenz zurückging, auf diesen Platz verzichtete, musste der Verband entscheiden, wer in der Saison 2006/07 in der SHL spielt. Da für diesen Fall keine eindeutige Regelung besteht, dass beispielsweise der Nationalliga B-Meister diesen Platz erben würde, musste der Zentralvorstand und die Präsidentenkonferenz der SHL Klubs über die Vergabe dieser Lizenz bestimmen. Die Präsidentenkonferenz der SHL entschied sich mit sechs zu eins Stimmen für die SG Chênois & Servette. Dies stellt eine einmalige Chance dar, den Handballsport auch in der Romandie zu etablieren. Da es in der Saison 06/07 aufgrund der Ligaerweiterung auf kommende Saison von acht auf zwölf Teams keinen Absteiger gibt, hat der erst letzte Saison in die 1. Liga (3. höchste Spielklasse) aufgestiegene und ambitionierte Verein aus Genf genügend Zeit, sich dem SHL-Niveau anzunähern. Am 29. April 2007 konnte der Verein seinen ersten Sieg gegen den BSV Bern erzielen.

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Genf #SG Chenois & Servette
Sportverein (Genf)
Gegründet 1968